Il toponimo Stoddard può riferirsi a diverse località negli Stati Uniti d'America:

Stoddard, comune del New Hampshire
Stoddard, comune del Wisconsin
Contea di Stoddard, contea del Missouri